Das Monte-Carlo Rolex Masters 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis zum 21. April 2013 im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, der das Turnier die letzten acht Mal in Folge gewann. Im diesjährigen Finale unterlag er dem Weltranglistenersten Novak Đoković, der damit Nadals Serie von 46 Siegen in Folge in Monte Carlo beenden konnte. Titelverteidiger im Doppel war das amerikanische Brüderpaar Bob und Mike Bryan, die das Turnier die letzten beiden Jahre gewannen. Auch in diesem Jahr erreichten sie wieder das Finale, verloren aber gegen Julien Benneteau und Nenad Zimonjić.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Monte-Carlo Rolex Masters 2013 fand am 14. und 15. April 2013 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Monte-Carlo Rolex Masters 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 180 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin